Къмюнити Шийлд 2011 е 89-ото издание на ежегодния турнир за Суперкупата на Англия или, както е по-известен, Къмюнити Шийлд.

На терена се противопоставят шампионът на първенството срещу носителя на купата. Този мач е под номер 160 в дербито на Манчестър между отборите на Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити. Двубоят се играе на стадион Уембли, Лондон, на 7 август 2011 г..

Манчестър Юнайтед печели с 3 – 2, с голове на Крис Смолинг и Нани (2), след като Манчестър Сити водят с 2 – 0 на полувремето, след голове на Джолиън Лескът и Един Джеко.

Манчестър Юнайтед се е класирал за финала, след като е спечелил Висшата лига на Англия, а Манчестър Сити се е класирал, след като е спечелил ФА Къп. Манчестър Юнайтед защитава титлата си от предната година, след като побеждава Челси с 3 – 1.

На заден план 

За втори път в историята си двата отбора се изправят един срещу друг по време на сезона в благотворителен мач, първият мач е през далечната 1956 на турнира Чарити Шийлд, старото име на Къмюнити Шийлд. Двата отбора си осигуриха място на финала на един и същ ден, 14 май 2011. Тогава Юнайтед завършва 1 – 1 с отбора на Бирмингам Сити и печелят титлата кръг преди края на първенството. По-късно Сити побеждават Стоук Сити на финала за ФА Къп 2010/11.

Детайли

Вижте също 
 Английска висша лига 2010/11
 ФА Къп 2010/11

Източници 

2011
Турнири по футбол в Лондон
ФК Манчестър Юнайтед
ФК Манчестър Сити